Ла Којота има више значења:

 Ла Којота (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Којота (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Којота (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Којота, Ла Којотита (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Којота (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику